Пала́та ( від ) може означати:

 Палати — (застаріле) «великий, багатий будинок із численними кімнатами; палац». 
 Палата — (застаріле) «Велика, багато оздоблена кімната. // Велике приміщення, призначене для спеціальних цілей (видовищ, зібрань, збереження творів мистецтва і т. ін.). // також іронічне: Кімната або житло»
 Оружейна палата — «сховище зброї та предметів князівського й царського побуту в Московському кремлі, з початку XIX століття перетворене на музей декоративного й прикладного мистецтва». 
 Палата — окрема кімната для хворих у лікарні, лікувальному закладі.
 Палата — «назва вищої законодавчої установи, яка входить до складу Верховної Ради СРСР. Верховна Рада в СРСР складається з двох палат: Ради Союзу і Ради Національностей (Конст. СРСР, 1963, 10)».
 Палата — «у країнах з парламентарною формою правління — назва парламенту в цілому або кожної з його частин. Народна палата Німецької Демократичної Республіки; Палата лордів».
 Палата громад — нижня палата парламенту в деяких державах (Палата громад Великої Британії, Палата громад (Канада), Палата громад (Ірландія));
 Палата депутатів — назва однопалатного парламенту Греції і нижніх палат парламентів деяких інших країн;
 Палата лордів — назва верхньої палати парламенту Великої Британії;
 Палата представників — назва нижніх палат парламентів або однопалатного парламенту в деяких країнах;
 Палата радників — назва верхньої палати парламенту Японії.
 Палата — назва деяких державних установ, які відають чим-небудь. (Починаючи з 1946 року Всесоюзна торговельна палата провела більше 150 виставок в багатьох країнах Європи, Азії, Америки і Африки (Рад. Укр., 29.І 1961, 4); Казенна палата; Судова палата; Палата мір і ваги; Книжкова палата).
 Грановита палата — пам'ятка цивільної архітектури в Московському кремлі;
 Владична палата — пам'ятка цивільної архітектури в місті Великий Новгород.

Фільми:
 «Палата» — радянський художній фільм-драма 1964 року.

Топоніми:
 Палата — муніципалітет в Італії, у регіоні Молізе

В переносному значенні в прислів'ях:
 «Розуму (ума) палата — дуже розумний. Розуму палата, та ключ від неї загублений».

Деталізація джерел

Посилання 
 Палата //

Див. також 
 Збройова палата
 Полота () — річка в Невельському районі Псковської області Росії і Полоцькому районі Білорусі.